Галозавровые  — семейство морских глубоководных лучепёрых рыб из отряда спиношипообразных (Notacanthiformes).

Описание 
Тело низкое, угревидное, вытянутое. Длина тела составляет до 90 см. Рот с зубами на челюстях. Рыло коническое, приостренное. Спинной плавник короткий, с 9—12 мягкими лучами, расположен над брюшными. Плавательный пузырь не имеет протока (закрытопузырные). Брюшные плавники имеют 8—10 лучей, расположены на брюхе. Колючие лучи в плавниках отсутствуют. Боковая линия пещеристая и проходит вдоль всей длины тела. Чешуя сравнительно крупная. У некоторых видов на боках имеются светящиеся органы — фотофоры.

Биология и ареал 
Океанические глубоководные рыбы. Представители семейства населяют тропические и умеренные воды Мирового океана. Встречаются на глубине 400—5000 м (преимущественно не глубже 3000 м, в абиссобенталь проникает только один вид рода Aldrovandia).

Классификация 
 Род  — имеется боковой ряд фотофоров.
 
 
 
 
 
 
 Род  — брюшные плавники соединены друг с другом.
 
 Род  — брюшные плавники не соединены, на боках тела нет фотофоров.

Примечания

Ссылки 
 

Спиношипообразные
Семейства лучепёрых рыб